Demy è il nome di una moneta scozzese.

Persone 

Ci sono diverse persone:

Valentine Demy: attrice italiana
Jacques Demy: regista francese
Demy de Zeeuw: calciatore olandese
Demy: cantante greca

Pagine correlate 

Demi